Gröschke ist der Familienname folgender Personen: 

 Dieter Gröschke, deutscher Physiker
 Gerhardt Gröschke (1948–1995), Theaterwissenschaftler und Dramaturg am Theater der Altmark Stendal und am Kleist-Theater Frankfurt (Oder)